El término cuerda o su plural cuerdas pueden referirse:

 a una cuerda o soga,
 a una cuerda entre dos puntos de una circunferencia.
 a las cuerdas en náutica, tablones de la cubierta de un barco.
 a una medida de área geográfica usada en varios países latinoamericanos, especialmente Puerto Rico, y equivalente a 0,97 acres.
 al muelle o resorte motor, dispositivo mecánico que almacena energía para que otro tenga movimiento (juguetes, relojes, cajas de música, etc.).
 a una cuerda, concepto de aeronáutica,

Anatomía
 a las cuerdas vocales, la parte del cuerpo responsable de la voz.
 a las cuerdas del tímpano, del oído humano.

Física
 a una cuerda fundamental, un concepto de la teoría de cuerdas.
 a una cuerda vibrante, concepto de Sonido y Vibración.

Música
 al conjunto de instrumentos de cuerda de una orquesta.
 a las cuerdas que usan los instrumentos de cuerda.

Filmografía
 Cuerdas (Strings) (2004), película de fantasía del director danés Anders Klarlund Rønnow.
 Cuerdas (2013), película (cortometraje) del director Pedro Solís García.